16-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 3 по 19 августа 1908 года в Дюссельдорфе.

Победу в главном турнире одержал американец Ф. Маршалл.

Побочный турнир выиграл немецкий шахматист Ф. Кёнляйн. Единственное поражение он потерпел от представителя России А. А. Алехина, для которого этот турнир был дебютом на международной арене.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира в базе 365Chess
 Партии турнира в базе Chessgames

Шахматные турниры в Германии
Международные спортивные соревнования в Дюссельдорфе
1908 год в шахматах